Gonzalo González puede referirse a:

 Gonzalo F. González (1970-), futbolista argentino - profesional durante 1989-2007;
 Gonzalo González de Bustamante (s. XIV), obispo de Segovia (durante 1389-1392);
 Gonzalo Choy González (1981-), futbolista uruguayo.